Marienthal steht für:

 Dienststelle Marienthal, ein ehemaliger Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes für den Katastrophenfall im Ortsteil Marienthal der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, siehe Regierungsbunker (Deutschland)
 Gymnasium Marienthal, eine Schule im Hamburger Stadtteil Marienthal
 Haus Marienthal, eine Jugendhilfeeinrichtung in Schweinfurt
 Textilfabrik Marienthal, ehemalige Textilfabrik in Gramatneusiedl in Niederösterreich
 Wollwarenfabriken Marienthal
 Codex Mariendalensis
 diverse Klöster, siehe Kloster Marienthal

Personen:
 Eli Marienthal (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Eric Marienthal (* 1957), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ernst Siegmund von Marienthal († 1708), sächsischer Beamter

Orte und Ortsteile

in Deutschland:
 Hamburg-Marienthal, Stadtteil von Hamburg
 Marienthal (Ahr), Ortsteil der Gemeinde Bad Neuenahr-Ahrweiler, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Marienthal (Bad Liebenstein), Ortsteil der Gemeinde Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Marienthal (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Marienthal (Ducherow), Ortsteil der Gemeinde Ducherow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienthal (Eckartsberga), Ortsteil der Stadt Eckartsberga, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Marienthal (Eckernförde), Ortsteil der Stadt Eckernförde, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein (nördlicher Teil; der südliche gehört zu Goosefeld)
 Marienthal (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Marienthal (Geisenheim), Ortsteil der Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Marienthal (Goosefeld), Ortsteil der Gemeinde Goosefeld, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Marienthal (Hamminkeln), Ortsteil der Stadt Hamminkeln, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Marienthal (Ingersleben), Ortsteil der Ortschaft Ingersleben in Nesse-Apfelstädt, Thüringen
 Marienthal (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Bayern
 Marienthal (Ostritz), Ortsteil der Gemeinde Ostritz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Marienthal (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Marienthal (Rockenhausen), Ortsteil der Stadt Rockenhausen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Marienthal (Roggendorf), Ortsteil der Gemeinde Roggendorf, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienthal (Seelbach bei Hamm), Ortsteil der Ortsgemeinde Seelbach bei Hamm, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Marienthal (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Marienthal (Viereck), Ortsteil der Gemeinde Viereck, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienthal (Zehdenick), Ortsteil der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Marienthal (Zwickau), Ortsteil der Stadt Zwickau, Landkreis Zwickau, Sachsen
in Frankreich:
 Marienthal (Haguenau), Ortslage, administrativ aufgeteilt auf die Stadt Haguenau sowie die Gemeinden Gries und Kaltenhouse
 Marienthal (Barst), Ortsteil der Gemeinde Barst, Département Moselle
in Luxemburg:
 Marienthal (Luxemburg), Ort in der Gemeinde Tuntange
 Marienthalerhof, Ort in der Gemeinde Tuntange
in Österreich:
 Arbeitersiedlung südlich von Wien, siehe Marienthal (Gemeinde Gramatneusiedl)
 Marienthal (Gemeinde Muggendorf), Ortsteil der Gemeinde Muggendorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 1933 veröffentlichte soziologische Studie zu dieser Arbeitersiedlung, siehe Die Arbeitslosen von Marienthal
in Polen:
 Baniewice, Ort in der Woiwodschaft Westpommern (Marienthal, Kreis Greifenhagen/Pommern)
 Kosakowo (Kętrzyn), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (Marienthal, Kreis Rastenburg/Ostpreußen)
 Marydół, Ort in der Woiwodschaft Großpolen (Marienthal, Kreis Schildberg/Posen)
 Marzęcice (Żórawina), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien (Marienthal, Kreis Breslau/Schlesien)
 Marzenin (Drezdenko), Ort in der Woiwodschaft Lebus (Marienthal, Kreis Friedeberg (Neumark)/Brandenburg)
 Niemojów, Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien (Marienthal, Kreis Habelschwerdt/Schlesien)
 Pomiłowo, Ort in der Woiwodschaft Westpommern (Marienthal, Kreis Schlawe/Pommern)
 Radzikowo, Ort in der Woiwodschaft Pommern (Marienthal, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Redlica, Ort in der Woiwodschaft Westpommern (Marienthal, Kreis Stettin/Pommern)
in Russland:
 Marienthal (Russland)
in Südafrika:
 Marienthal (Ostkap), Siedlung in der Provinz Eastern Cape
in Tschechien:
 Mariánské Údolí, Ortsteil von Horní Jiřetín; siehe Mariánské Údolí (Horní Jiřetín)
 Mariánské Údolí, Ortsteil von Hlubočky
in der Slowakei:
 Marianka, Okres Malacky (Marienthal, Bezirk Malatzka) 
in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Marienthal (Kansas), Ort im Wichita County, Kansas

Siehe auch:
 Mariental
 Kloster Mariental
 Zisterzienserinnenabtei Mariendaal (Utrecht)
 Mariathal